Sex party kan syfta på:

 Sex Party (Kanada) – ett (numera nedlagt) sexpositivt politiskt parti i British Columbia, Kanada
 Australian Sex Party – ett politiskt parti i Australien, grundat 2008
 Sexparty i Klippiga bergen – en pornografisk film från 1979

Se även
 Sexfest – samlingspunkt där människor möts för sexuella relationer.
 Sexpositiva rörelsen – en social rörelse som omfamnar iden om en liberal inställning till sex generellt